Le Bourdon peut faire référence à :
 , homme politique de la principauté de Monaco ;
 Le Bourdon (association), association Le Bourdon et lieu de spectacles lié à la musique traditionnelle et au mouvement folk en France